Rana gracilis est un synonyme attribué à trois espèces d'amphibiens :
 Rana gracilis Gravenhorst, 1829 est synonyme de Hydrophylax gracilis (Gravenhorst, 1829)
 Rana gracilis Wiegmann, 1834 nec Gravenhorst, 1829 est synonyme de Fejervarya multistriata (Hallowell, 1861)
 Rana gracilis Fatio, 1862 nec Gravenhorst, 1829 est synonyme de Rana dalmatina Fitzinger, 1839

Synonyme d'anoures (nom scientifique)
Dicroglossinae
Ranidae